Ljutice (Koceljeva), een plaats in de Servische gemeente Koceljeva, of
Ljutice (Požega), een plaats in de Servische gemeente Požega.